Don Black (né en 1953) est le webmestre du site nationaliste américain Stormfront. 
 Don Black (né en 1938) est un parolier britannique.